

Musique

Chansons 
 Step by Step, single disco du groupe italien Koxo, sorti en 1982.
 Step by Step, single tiré de l'album du même nom de New Kids on the Block.
 Step by Step, reprise d'une chanson d'Annie Lennox en 1996 par Whitney Houston.

Albums 
 Step by Step, album jazz de Steps Ahead enregistré en 1979 ;
 Step by Step, album des New Kids on the Block sorti en 1990.

Séries télévisées 
 Step by Step, titre anglais de la série télévisée américaine Notre belle famille.

Cinéma 
 Step by Step, film américain de Phil Rosen sorti en 1946 ;
 Step by Step, film américain de Faith Hubley sorti en 1978 ;
 Step by Step, film français de Laurent Merlin sorti en 2002.

Homonymie de titre